Alfonso de Borbón puede referirse a:

Alfonso Carlos de Borbón y Austria-Este (1849-1936), pretendiente al trono de España como Alfonso Carlos I y pretendiente legitimista al trono de Francia como Carlos XII.
 Alfonso de Borbón y Borbón (1857-1885), como rey español Alfonso XII.
 Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena (1886-1941), como rey español Alfonso XIII.
 Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón  (1901-1963), duque de Calabria, nieto de Alfonso XII.
 Alfonso de Borbón y Battenberg (1907-1938), príncipe de Asturias, hijo de Alfonso XIII.
 Alfonso de Borbón y Dampierre (1938-1989), duque de Cádiz, nieto de Alfonso XIII, pretendiente legitimista al trono de Francia como Alfonso II. 
 Alfonso de Borbón y Borbón (1941-1956), infante de España, hijo de don Juan de Borbón, hermano de Juan Carlos I.
 Alfonso de Borbón Sampedro (1932-2012), excéntrico personaje estadounidense de ascendencia suiza. Afirmaba ser hijo de Alfonso de Borbón y Battenberg.
 Luis Alfonso de Borbón (1974).